Thank You (film uit 1925), film van John Ford uit 1925
Thank You (film uit 2011), een film uit 2011
Thank You (Led Zeppelin), nummer van Led Zeppelin
Thank You (Dido), nummer van Dido
Thank You (MKTO), nummer van MKTO